

Geografia

Austria 
Burgenlandzko-chorwacka nazwa miejscowości:
 Weiden bei Rechnitz

Francja 
 Bandol – gmina

Inne 
 Bandol (AOC) – wino francuskie

Zobacz też 
 Bándol